Maix ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Maix (1818–1873), römisch-katholische Ordensfrau und Gründerin der Kongregation der Schwestern vom Unbefleckten Herzen Mariens in Brasilien
 Kurt Maix (1907–1968), österreichischer Bergsteiger und Buchautor